Карлис Кундзиньш:

 Кундзиньш, Карлис (1850—1937) — латвийский священник, историк латышской культуры.
 Кундзиньш, Карлис (1883—1967) — его сын, латвийский теолог.
 Кундзиньш, Карлис (1902—1992) — латвийский театровед.